kowaliki – ptaki z rodziny kowalikowatych (Sittidae)

Miejscowości i ich części 
w Polsce
 Kowaliki – część wsi Kalników w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Stubno
 Kowaliki – część wsi Nakło Śląskie w woj. śląskim, w pow. tarnogórskim, w gminie Świerklaniec
 Kowaliki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Grodziczno
 Kowaliki – osada w województwie wielkopolskim, w powiecie rawickim, w gminie Rawicz
na Białorusi
 Kowaliki – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie kamienieckim

Kolej 
 Kowaliki – stacja Górnośląskich Kolei Wąskotorowych